Saeta (en Espagnol  : flèche, aiguille) est un terme espagnol :

Arts et culture 
 Saeta une courte chanson

Aérien 
 Sociedad Anonima Ecuatoriana de Transportes Aereos société de transport aérien équatorienne ;
 Hispano Aviación HA-200 « Saeta»  chasseur d’entraînement b-réacteur

Télévision 
 Saeta TV Canal 10